Spoorlijn 65 (België)
 Linia Hutnicza Szerokotorowa (Polen)